Eclipse Public License – licencja otwartego oprogramowania,
 Europejska Partia Ludowa – europejska partia polityczna,
 Europejska Partia Lewicy – europejska partia polityczna.